Peace in the Valley:

 Peace in the Valley (песня)
 Peace in the Valley (EP) — мини-альбом Элвиса Пресли (1957)
 Peace in the Valley: The Complete Gospel Recordings — бокс-сет Элвиса Пресли (2000)
  (1963)
  (2009)